Richard Annesley kan syfta på:

* Richard Annesley, 3:e baron Altham (1655–1701), brittisk prelat
 Richard Annesley, 6:e earl av Anglesey (1693–1761), irländsk peer
 Richard Annesley, 2:e earl Annesley (1745–1824), irländsk politiker
 Richard Annesley, 15:e viscount Valentia (1929–2005), brittisk officer